Seznam polkov z zaporedno številko 35.

Seznam 
 Pehotni
 35. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 35. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 35. pehotni polk (Wehrmacht)
 35. strelski polk (ZSSR)
 35. pehotni polk (ZDA)
 35. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 35. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 35. oklepni polk (ZDA)
 35. tankovski polk (ZSSR)
 35. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 35. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 35. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 35. artilerijski polk (Wehrmacht)
 35. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 35. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi